Соревнования по плаванию в бассейне на чемпионате мира 2022 года в Будапеште прошли с 18 по 25 июня. Разыграно 42 комплекта наград. Место проведения — «Дунай-Арена».

Давид Попович принёс Румынии первую золотую медаль на чемпионатах мира с 2001 года.

Успешнее всего выступили американцы, они завоевали 45 медалей, включая 17 золотых. Американцы выиграли медали во всех восьми проведённых эстафетах. Шесть золотых медалей выиграли австралийцы, третье место по золотым наградам заняли итальянцы (5 побед). Итальянцы впервые в истории победили в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров. Всего золотые медали завоевали представители 11 стран. Венгры ограничились двумя медалями — два золота в баттерфляе выиграл Криштоф Милак.

Медалисты 
 WR — рекорд мира
 CR — рекорд чемпионатов мира
 ER — рекорд Европы

Мужчины

Женщины

Смешанные дисциплины 

*—участвовали только в предварительном заплыве, но тоже награждались
</small>

Медальный зачёт

Самые успешные пловцы чемпионата

Мировые рекорды

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований 

 
2022 год в плавании